Czerwiszcze ( Serbišćo,  Srbiště), dawna nazwa miasta Zerbst/Anhalt w Niemczech, w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Anhalt-Bitterfeld
 Czerwiszcze Stare,  Старі Червища, Stari Czerwyszcza, Stari Červyšča, wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie koszyrskim
 Czerwiszcze Nowe,  Нові Червища, Nowi Czerwyszcza, Novi Červyšča, wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie koszyrskim